Wimp – in fisica, acronimo di weakly interacting massive particle, particella dotata di massa che interagisce debolmente
 WIMP – in informatica, acronimo di Windows Icons Menu and Pointer, ossia gli elementi tipici di una GUI
 WIMP – in medicina, acronimo di Wireless Implanted Magnetic-resonance Probe, dispositivo impiegato per analisi basate sulla risonanza magnetica nucleare